Lega Nazionale B 2011-2012 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale B 2011-2012 – torneo di hockey su ghiaccio